O SMS Moltke foi o navio líder da classe homônima de cruzadores de batalha da Marinha Imperial Alemã, batizado em homenagem ao marechal-de-campo Helmuth von Moltke.

Moltke, junto com o seu navio-gêmeo SMS Goeben, era uma versão maior do modelo de cruzador alemão Von der Tann. O navio era muito similar a este, mas possuía melhor blindagem e mais dois canhões numa torre adicional. Comparado com os seus rivais britânicos - da Classe Indefatigable - o Moltke e o seu irmão eram significativamente maiores e mais protegidos.

O navio participou da maioria das incursões navais conduzidas pela Marinha alemã na Primeira Guerra Mundial, inclusive na batalha de Dogger Bank, Jutlândia, Golfo de Riga e da operação Albion. Moltke foi danificado várias vezes durante a guerra: recebeu tiros de grosso calibre na batalha da Jutlândia e foi torpedeado duas vezes pelos submarinos britânicos enquanto avançava com a frota.

Ao final da Guerra, em 1918, o navio foi confinado em Scapa Flow, enquanto aguardava a decisão dos Aliados sobre o destino da frota alemã. Em 21 de junho de 1919, o contra-almirante Ludwig von Reuter ordenou o afundamento da frota alemã em Scapa Flow, temendo que os navios alemães cairiam nas mãos dos britânicos após a assinatura do Tratado de Versalhes.

Bibliografia 
 Bennett, Geoffrey (2005). Naval Battles of the First World War. London: Pen & Sword Military Classics. ISBN 1-84415-300-2. 
 Gardiner, Robert; Gray, Randal, eds (1984). Conway's All the World's Fighting Ships: 1906–1922. Annapolis: Naval Institute Press. ISBN 0870219073. 
 Halpern, Paul G. (1995). A Naval History of World War I. Annapolis: Naval Institute Press. ISBN 1557503524. 
 Hawkins, Nigel (2002). Starvation Blockade: The Naval Blockades of WWI. Annapolis: Naval Institute Press. ISBN 0850529085. 
 Hore, Peter (2006). Battleships of World War I. London: Southwater Books. ISBN 978-1-84476-377-1. 
 Massie, Robert K. (2003). Castles of Steel. New York City: Ballantine Books. ISBN 0-345-40878-0. 
 Reuter, Ludwig von (1921). Scapa Flow: Das Grab Der Deutschen Flotte. Leipzig: von Hase and Koehler. 
 Rüger, Jan (2007). The Great Naval Game. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521875765. 
 Scheer, Reinhard (1920). Germany's High Seas Fleet in the World War. Cassell and Company, ltd. 
 Staff, Gary (2006). German Battlecruisers: 1914–1918. Oxford: Osprey Books. ISBN 978-1-84603-009-3. 
 Strachan, Hew (2001). The First World War: Volume 1: To Arms. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0199261911. 
 Tarrant, V. E. (1995). Jutland: The German Perspective. Cassell Military Paperbacks. ISBN 0-304-35848-7.

Ligações externas 

 Cronologia de comando dos navios de guerra da Marinha Imperial

Classe Moltke
Navios de 1910
Navios construídos em Hamburgo
Navios construídos pela Blohm & Voss
Cruzadores de batalha da Marinha Imperial Alemã
Cruzadores de batalha da Alemanha na Primeira Guerra Mundial
Embarcações afundadas de propósito da Alemanha
Acidentes marítimos de 1919